Zouave (schip, 1930), Brits stoomvrachtschip van 4.256 ton
Zouave Valley Cemetery,  begraafplaats gelegen in de Franse plaats Souchez
Zoeaaf, lid van Frans legeronderdeel
Pauselijke Zoeaaf, lid van pauselijke troepen die tegen de Garibaldisten vochten
Nederlands Zouavenmuseum, museum in Oudenbosch